Рёкел () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Рёкел, Элизабет (1793—1883) — немецкая оперная певица.
 Рёкел, Карл Август (1814—1876) — немецкий генеральмузикдиректор.